Гагарин може бити:

 
 Јуриј Гагарин, совјетски космонаут
 Гагарин (Смоленска област), град у Русији